L'abréviation CSIO peut désigner  :
le Corpo di Spedizione Italiano in Oriente;
le second institut d'océanographie (China Second Institute of Oceanography);
la Coupe des nations super league;
le Concours de Saut International Officiel.